Радиви́ловский район () — упразднённая административная единица на юго-западе Ровненской области Украины. Административный центр — город Радивилов.

География 
Площадь — 745 км2.

История 
Район образован в 20 января 1940 года. В 1940—1993 годах носил название Червоноармейский. 21 января 1959 года к Червоноармейскому району была присоединена часть территории упразднённого Козинского района. Упразднён 30 декабря 1962 года, восстановлен 8 декабря 1966 года. 17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район вошёл в состав Дубенского района.

Первое упоминание большинства населённых пунктов в документах — 1545 год. В 1795—1914 годах — приграничный регион Российской империи на границе с Австрией, Австро-Венгрией.

Демография 
Население района составляет 36 732 человека (2019 г.), в том числе в городских условиях проживают 10 491 человек.

Административное устройство 
Количество советов:
 городских — 1;
 сельских — 20.

Количество населённых пунктов:
 городов районного значения — 1;
 сёл — 73.

Населённые пункты 
Список населённых пунктов района находится внизу страницы

Экономика 
В райцентре есть комбинат хлебопродуктов, швейная и мебельная фабрики, предприятия по переработке сельхозпродукции.

Транспорт 
Через район проходят:
 автомагистраль международного значения  Киев — Чоп (около 30 км);
 дорога республиканского значения  Радивилов — Почаев — Кременец — Острог;
 дорога республиканского значения  Козин — Берестечко — Горохов — Владимир-Волынский.

Железная дорога Львовской ж/д на линии Здолбунов — Красное: станции Радивилов, Рудня-Почаевская.

Известные уроженцы и жители 
В Радивилове жили прозаики Петр Козланюк, Модест Левицкий, бывали известные люди — писатели Григорий Сковорода, Оноре де Бальзак, Леся Украинка, Иван Франко, Михаил Коцюбинский, Олена Пчилка, Михаил Драгоманов, историк и политический деятель Михаил Грушевский, глава Директории УНР Симон Петлюра, советские военачальники Семен Буденный, Климент Ворошилов, политик независимой Украины Вячеслав Чорновол.

В Радивилове родились русский политический деятель XIX века Николай Гирс, украинский композитор Герман Жуковский, библиограф Богдан Боднарский, еврейский поэт Амир Гильбоа. Здесь начинал свою карьеру русский конструктор оружия Федор Токарев. Радивилов (Радзивилов) упоминают в своих произведениях и записях Лев Толстой, Козьма Прутков, Владимир Короленко, Николай Лесков, Михаил Шолохов, Исаак Бабель, Оноре де Бальзак, историк Дмитрий Дорошенко. Здесь жил П. Каверин, друг А. Пушкина, упоминаемый в «Евгении Онегине» и других произведениях поэта, похоронен генерал А. Крамер.

Достопримечательности 
 Национальный историко-мемориальный заповедник «Поле Берестецкой битвы» (с. Пляшева)
 Мемориал Славы (Радивилов), где похоронены Герои Советского Союза артиллерист Павел Стрижак, кавалерист Афанасий Волковенко, летчики Николай Маркелов, Андрей Демехин
 Церковь св. Александра Невского (1874 г.) в г. Радивилов
 Храмы в сёлах Хотын, Мытница, Старики, Подзамче и др.

Библиография 
 Свєшніков Ігор. Битва під Берестечком. — Львов. — 1992.
 Владимир Ящук. Радивилів. Краєзнавчі матеріали. — Ровно. — 2004.
 Ящук В. З історії вулиць Радивилова, містечка на межі Волині і Галичини.//У науково-краєзнавчому збірнику: Брідщина — край на межі Галичини й Волині. Випуск 5. Броды, 2012.
 Ящук В. Сусідньому з Бродами Радивилову виповнюється 450 років.//У науково-краєзнавчому збірнику: Брідщина — край на межі Галичини й Волині. Випуск 7. Броды, 2014.
 Ящук Володимир. Радивилів у перегуках віків. — Броди. — 2014.
 Види Радивилова. Фотоальбоми
 .— S. 476.

Примечания

Ссылки 
 Учетная карточка района на сайте Верховной рады Украины
 Информационное Интернет-издание radyvyliv.info
 Радивилів — Радзивилів — Radyvyliv
 Радивилов — старые фото
 Виды Радивилова